BBV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bereby (Costa d'Avorio)